Il singolare del torneo di tennis San Diego Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ville Liukko che ha battuto in finale Paul Goldstein 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Takao Suzuki (primo turno)
 Alex O'Brien (primo turno)
 Mark Draper (primo turno)
 Cristiano Caratti (primo turno)

 MaliVai Washington (primo turno)
 David Caldwell (primo turno)
 Alejandro Hernández (semifinali)
 Maurice Ruah (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Diego Challenger 1998